One Second – album Paradise Lost
 One Second – album Yello